OpenOffice — может означать:
 OpenOffice.org (OOo) — прекращенный свободный пакет офисных приложений, основан на коде StarOffice.

 Apache OpenOffice (AOO) — преемник OpenOffice.org, разрабатываемый Apache Software Foundation.

Форматы файлов 
 OpenDocument (ODF, ранее Open Document Format for Office Application) — открытый формат файлов основанный на XML, изначально создан для OpenOffice.org.

 Office Open XML (OOXML) — формат файлов для Microsoft  Office, созданный корпорацией Microsoft.

 OpenOffice.org XML — формат файла, используемый в ранних версиях OpenOffice.org.

Программирование 
 OpenOffice Basic (ранее известен как StarOffice Basic, StarBasic либо OOoBasic) — ответвление языка программирования BASIC.

См. также 
 LibreOffice